Grand Prix Holandii 1980 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 11. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1980, która odbyła się 31 sierpnia 1980, po raz 25. na torze Zandvoort.

27. Grand Prix Holandii, 25. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1980
1980 w Holandii